Английска висша лига 2012/13 (официално название Barclays Premier League) е 21-вият сезон на Английската висша лига откакто е основана през 1992 г. Сезонът започна на 18 август 2012 и завърши на 19 май 2013.

Манчестър Сити е настоящият шампион. Сезонът включва 17 отбора от 2011/12 и три отбора получили промоция от Чемпиъншип 2011/12: Рединг, Саутхамптън и Уест Хям Юнайтед, които замениха изпадналите Болтън Уондърърс, Блекбърн Роувърс и Уулвърхямптън Уондърърс.

Отбори 
Общо 20 отбора участват в лигата, включително 17 от предишния сезон и три получили промоция от Чемпиъншип 2011/12.

Изпадането на Уулвърхямптън Уондърърс в Чемпиъншип 2012/13 е потвърдено на 22 април 2012, завършвайки три сезона прекарани във Висшата лига. Блекбърн Роувърс изпаднаха след загуба с 1 – 0 от Уигън Атлетик на 7 май 2012, завършвайки 11 сезона в най-елитното първенство на Англия. Последният отбор, който отпадна е Болтън Уондърърс на 13 май 2012, последният ден от сезона, който също е във Висшата лига от 11 години. Само за втори път в историята на Висшата лига всички отбори получили промоция от Чемпиъншип 2010/11 успяха да останат във Висшата лига и ще участват и този сезон.

Рединг (шампион) и Саутхамптън (вицешампион) си осигуриха директна промоция във Висшата лига. Рединг се завръщат след отсъствие от четири години, докато Саутхамптън се завръщат след две поредни промоции и седем сезона в по-долните първенства. Третата промоция е решена чрез плей-оф между отборите завършили между трето и шесто място в крайното класиране. Евентуално третият в класирането Уест Хям Юнайтед победи петият Блекпул на Уембли на 19 май 2012. Уест Хям се завърна в елита след само година отсъствие.

Информация 
Бележка: Таблицата е по азбучен ред.

 1 Стилиян Петров е клубният капитан на Астън Вила, но Влаар е определен за капитан за този сезон, докато Петров се лекува от левкемия.

Промени в мениджърите

Класиране

Резултати

Позиции по кръг

Статистика

Голмайстори 
Последно обновяване: 19 май 2013 г.

Асистенции 
Последно обновяване: 19 май 2013 г.

Хеттрикове

Голове 
 Първи гол за сезона: Мичу за Суонзи Сити срещу Куинс Парк Рейнджърс (18 август 2012)
 Най-бърз гол за сезона: 32 секунди – Робин ван Перси за Манчестър Юнайтед срещу Уест Хям Унайтед (28 ноември 2012)
 Последен гол за сезона: Урби Емануелсон за Фулъм срещу Суозни Сити (19 май 2013)
 Най-голяма победа: 8 гола
 Челси 8 – 0 Астън Вила (23 декември 2012)
 Най-резултатен мач: 10 гола
 Арсенал 7 – 3 Нюкасъл Юнайтед (29 декември 2012)
 Уест Бромич Албиън 5 – 5 Манчестър Юнайтед (19 май 2013)
 Най-много голове в мач от един отбор: 8 гола
 Челси 8 – 0 Астън Вила (23 декември 2012)
 Най-много голове в мач от загубил отбор: 3 гола
 Рединг 3 – 4 Манчестър Юнайтед (1 декември 2012)
 Суонзи Сити 3 – 4 Норич Сити (8 декември 2012)
 Манчестър Юнайтед 4 – 3 Нюкасъл Юнайтед (26 декември 2012)
 Норич Сити 3 – 4 Манчестър Сити (29 декември 2012)
 Арсенал 7 – 3 Нюкасъл Юнайтед (29 декември 2012)
 Най-много автоголове през този сезон: 2 гола, Джонатан Уолтърс и Йос Хоовейлд
 Най-много автоголове отбелязани в една среща: 2 гола, Джонатан Уолтърс

Чисти мрежи 
 Най-много чисти мрежи: 18
 Манчестър Сити

 Най-малко чисти мрежи: 5
 Астън Вила
 Рединг
 Уигън Атлетик

Дисциплина 
 Най-много жълти картони (отбор): 76
 Стоук Сити
 Най-много жълти картони (играч): 10
 Крег Гарднър (Съндърланд)
 Брадли Джонсън (Норич Сити)
 Луис Суарес (Ливърпул)
 Най-много червени картони (отбор): 5
 Арсенал
 Най-много червени картони (играч): 2
 Стивън Пиенар (Евертън)
 Стивън Сайдуел (Фулъм)

Източници

Външни препратки 
 Програма от сайта на „Би Би Си“ 

2012/13